William de Ros ist der Name folgender Personen:

* William de Ros († um 1264), englischer Adliger
 William de Ros (Adliger, † um 1310), englischer Adliger
 William de Ros, 1. Baron de Ros († 1316), englischer Adliger
 William de Ros, 2. Baron de Ros († 1343), englischer Adliger
 William de Ros, 3. Baron de Ros (1329–1352), englischer Militärbefehlshaber
 William de Ros, 6. Baron de Ros (1368–1414), Lord High Treasurer von England